Juuso Puustinen (né le  à Kuopio en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Formé au KalPa, il est repêché au cinquième tour en cent-quarante-neuvième position au total dans le repêchage d'entrée dans la LNH 2006 par les Flames de Calgary. Il est choisi en vingt-neuvième position par les Blazers de Kamloops lors de la sélection européenne 2006 de la Ligue canadienne de hockey. Il part alors en Amérique du Nord et passe deux saisons dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il passe professionnel en 2008 dans la SM-liiga avec les Espoo Blues.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2006-2007 || Blazers de Kamloops || LHOu ||64 ||32 ||39 ||71 ||52 ||4 ||0 ||3 ||3 ||4
|-
|2006-2007 || Suomi U20 || Mestis ||2 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Blazers de Kamloops || LHOu ||60 ||27 ||26 ||53 ||26 ||4 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2007-2008 || Suomi U20 || Mestis ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Espoo Blues || SM-liiga ||53 ||13 ||20 ||33 ||14 ||14 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|2009-2010 || Espoo Blues || SM-liiga ||54 ||8 ||13 ||21 ||64 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2010-2011 || HPK Hämeenlinna || SM-liiga || 59|| 26|| 12|| 38|| 46|| 2|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
|2011-2012 || Admirals de Milwaukee || LAH || 55|| 16|| 16|| 32|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Admirals de Milwaukee || LAH || 72|| 15|| 15|| 30|| 14|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2013-2014 || IFK Helsinki || Liiga || 51|| 23|| 17|| 40|| 42|| 2|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|2014-2015 || IFK Helsinki || Liiga || 47 || 15 || 12 || 27 || 28 || 7 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
|2015-2016 || IFK Helsinki || Liiga || 50 || 13 || 14 || 27 || 18 || 14 || 4 || 5 || 9 || 6
|-
|2016-2017 || IFK Helsinki || Liiga || 48 || 6 || 14 || 20 || 42 || 13 || 6 || 6 || 12 || 2
|-
|2017-2018 || JYP Jyväskylä || Liiga || 53 || 30 || 21 || 51 || 44 || 6 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
|2018-2019 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 53 || 20 || 17 || 37 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Sibir Novossibirsk || KHL ||58 ||19 ||17 ||36 ||14 ||5 ||4 ||1 ||5 ||2
|-
| 2020-2021 || Sibir Novossibirsk || KHL || 46 || 18 || 12 || 30 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Örebro HK || SHL ||  ||

Au niveau international 

| 2006 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 1|| 2|| 3|| 0|| 10||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2008 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 4|| 1|| 5|| -3|| 12||align="left"| Sixième place

Notes et références 

Naissance en avril 1988
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur des Espoo Blues
Joueur du HIFK
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HPK Hämeenlinna
Naissance à Kuopio
Joueur des Blazers de Kamloops
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du Örebro HK